

Міллкрік — місто, штат Юта
 Міллкрік Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Міллкрік Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Міллкрік Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія